Millis bezeichnet folgende Orte:
 Millis (Massachusetts), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Millis (Syrien), Stadt in Syrien

Millis ist der Familienname von:
 Andrew Millis, US-amerikanischer Physiker

Millis steht für:
 (2659) Millis, Asteroid des äußeren Hauptgürtels